Paguma chińska, łaskun chiński (Paguma larvata) – gatunek drapieżnego ssaka z podrodziny łaskunów (Paradoxurinae) w obrębie rodziny wiwerowatych (Viverridae).

Taksonomia 
Gatunek po raz pierwszy zgodnie z zasadami nazewnictwa binominalnego opisał w 1827 roku angielski przyrodnik Charles Hamilton Smith nadając mu nazwę Gulo larvatus. Smith nie wskazał skąd pochodził holotyp; Coenraad Jacob Temminck w 1841 roku wskazał „Nepal”, natomiast John Edward Gray w 1864 roku jako że nie znał żadnych okazów z Nepalu jako miejsce typowe wskazał Canton w Chinach na podstawie dwóch okazów z kolekcji J. R. Reeve’a. Jedyny przedstawiciel rodzaju paguma (Paguma) który opisał w 1831 roku brytyjski zoolog John Edward Gray. Podstawowe dane taksonomiczne podgatunków (oprócz nominatywnego) przedstawia poniższa tabelka:

Liczba podgatunków jest dyskusyjna (rozważano nawet 16), konieczna jest rewizja taksonomiczna. Autorzy Illustrated Checklist of the Mammals of the World rozpoznają sześć podgatunków.

Etymologia 
 Paguma: etymologia nieznana, Gray nie wyjaśnił znaczenia nazwy rodzajowej; Palmer sugerował, że jest to wymyślone słowo, najwyraźniej oparte na Puma.
 Ambliodon:  amblus „tępy”, od αμβλυνω amblunō „stępić”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”.
 larvata:  „zamaskowany, maskowy”, od larva „maska, duch, widmo”.
 annactens: łac. annectens „łączący”, od annecto „związać”.
 grayi: John Edward Gray (1800–1875), brytyjski zoolog.
 leucocephala: gr. λευκοκεφαλος leukokephalos „białogłowy”, od λευκος leukos „biały”; -κεφαλος -kephalos „-głowy”, od κεφαλη kephalē „głowa”.
 leucomystax: gr. λευκος leukos „biały”; μυσταξ mustax, μυστακος mustakos „wąs”, od μασταξ mastax, μαστακος mastakos „szczęki, usta”, od μασαομαι masaomai „żuć, gryźć”.
 tytlerii: Robert Christopher Tytler (1818–1872), brytyjski przyrodnik.

Zasięg występowania 
Paguma chińska występuje w Azji zamieszkując w zależności od podgatunku:
 P. larvata larvata – Chińska Republika Ludowa (Hajnan), Tajwan), Mjanma, Kambodża, Laos i Wietnam.
 P. larvata annactens – Półwysep Malajski i Tajlandia.
 P. larvata grayi – Indie, Bhutan, Nepal i Pakistan.
 P. larvata leucocephala – Borneo.
 P. larvata leucomystax – Sumatra.
 P. larvata tytlerii – Andamany.

Możliwa obserwacja w zachodniej części wyspy Jawa w 1993 roku; jednak nie ma innych zapisów dla tej wyspy. Introdukowany w Japonii.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 50,8–87 cm, długość ogona 50,8–63,6 cm, długość ucha 4,6–5 cm, długość tylnej stopy 9,5–10,4 cm; masa ciała 3–5 kg. Ubarwienie szare do żółtopomarańczowego, przez środek części twarzowej głowy - od czoła do nosa - przebiega biały, szeroki pas, w okolicach oczu widoczne są białe znakowania. Stopy ciemne do czarnych, zakończone pięcioma pazurami. Posiadają silnie rozwinięte gruczoły zapachowe, których wydzielina jest używana jako sygnał ostrzegawczy. Samice mają dwie pary sutków.

Ekologia

Tryb życia 
Gatunek nadrzewny, aktywny nocą, dzień spędza odpoczywając w legowisku na drzewach w pobliżu wody. Prowadzi samotniczy tryb życia. Wykazuje zachowania terytorialne. Jest wszystkożerny, odżywia się roślinami, owadami i drobnymi kręgowcami. Zasiedla tereny zalesione. Spotykany również w pobliżu siedzib ludzkich.

Rozród 
Biologia rozrodu tego gatunku nie została poznana. Wiadomo, że samica rodzi 3 do 4 młodych, które otwierają oczy po dziewięciu dniach od urodzenia i osiągają rozmiary dorosłych po około trzech miesiącach. W niewoli żyją do 20 lat, a w warunkach naturalnych prawdopodobnie około 10.

Znaczenie dla człowieka 
Łaskun chiński jest poławiany lokalnie ze względu na smaczne mięso.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Wiwerowate
Ssaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1827 roku